Антигелий в зависимости от контекста может означать:
 Антигелий (атмосферное явление) — атмосферное оптическое явление, при котором на небе появляется яркое белое пятно — «второе солнце».
 Антигелий (вещество) — атом антивещества, состоящий из двух антипротонов, двух антинейтронов и двух позитронов.